Det største slot i Alsace, Frankrig, er Haut Koenigsbourg. Det ligger på Vinruten i Alsace, lige på kanten af Vogeserbjergene. Slottets facade måler 270 meter. Det blev opført af en schweizisk adelsfamilie i det 12. århundrede.

I 1633 under Trediveårskrigen blev borgen afbrændt af svenske tropper og lå hen som ruin i næsten tre hundrede år. Men i 1901, da Alsace var tysk, lod kejser Wilhelm 2. slottet genopføre som en komplet middelalderlig ridderborg.

Fæstningsanlæg i Frankrig
Haut-Rhin
Slotte i Frankrig